Cosio pode ser:

 Cosío, município mexicano de Aguascalientes
 Cosio Valtellino, comuna italiana da Lombardia
 Cosio di Arroscia, comuna italiana da Ligúria

Desambiguações de topônimos